Bibo Bergeron – regista, animatore e sceneggiatore francese
 Denis Bergeron – astronomo amatoriale canadese
 Joëlle Bergeron – politica francese
 Marian Bergeron – modella statunitense
 Patrice Bergeron – hockeista su ghiaccio canadese professionista
 Tom Bergeron – conduttore televisivo statunitense